En Pologne, Kruszyna peut désigner :

 Kruszyna est un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Kruszyna est un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kruszyna est un village de la voïvodie de Łódź
 Kruszyna est un village de la voïvodie de Lublin
 Kruszyna est un village de la voïvodie de Lubusz
 Kruszyna est un village dans le powiat de Garwolin de la voïvodie de Mazovie 
 Kruszyna est un village dans le powiat de Radom de la voïvodie de Mazovie 
 Kruszyna est un village de la voïvodie d'Opole
 Kruszyna est un village de la voïvodie de Poméranie
 Kruszyna est un village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Kruszyna est une gmina rurale de la voïvodie de Silésie
 Kruszyna est un village de la voïvodie de Silésie et est le siège (chef-lieu) de la gmina de Kruszyna